Le scarabée, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section L «  Invertébrés et petits animaux » de la liste de Gardiner ; il y est noté L1.

Il représente un bousier sacré (Scarabaeus sacer) vue du dessus bien que les égyptiens on vénéré plusieurs espèces de scarabée, et est translitéré ḫpr.

C'est un idéogramme du terme ḫprr « scarabée ou bousier » d'où découle le phonogramme trilitère ḫpr; 

Il renvoie au dieux du soleil levant Khépri. Et les amulettes de cet hiéroglyphe étaient très répandue.

Exemples de mots

Bibliographie

Notes et références 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien